Еренберг:

 Еренберг (Гессен) — місто в Гессені, Німеччина
 Еренберг (Тюрингія) — місто в Тюрингіїі, Німеччина
 Еренберг (Ільменау) — гора, на якій знаходиться частина Ханс-Штам-кампуса Технічного університету Ільменау
 Еренберг (замок) — замок поблизу Ройтте в Тіролі, Австрія
 Еренберг (Аризона) — статистично обумовлена місцевість в окрузі Ла-Пас, штат Аризона, США
 58579 Еренберг — астероїд головного поясу